Hanauer ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Hanauer (1829–1893), deutscher Jurist und Politiker, Staatssekretär des Reichsjustizamtes
 Johann Ulrich Hanauer (1807–1871), Regierungsrat
 Josef Hanauer (1913–2003), katholischer Priester und Publizist
 Julius Hanauer (1872–1942), deutscher Bibliothekar und Esperantist
 Nick Hanauer (* 1959), amerikanischer Unternehmer und Investor von Risikokapital
 Reinhard Hanauer (nachgewiesen Anfang des 16. Jahrhunderts), außerehelicher Sohn des Grafen Philipp I. (der Ältere) von Hanau-Lichtenberg
 Rudolf Hanauer (1908–1992), deutscher Politiker
 Wilhelm Hanauer (1854–1930), Schweizer Architekt

Hanauer ist Teil folgender Firmierungen:

 Hanauer Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller